Семерві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 40 км на захід від Орлеана, 38 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2016 року Семервіль, Ла-Коломб, Мамброль, Узуе-ле-Марше, Пренувеллон, Триплевіль i Верд було об'єднано в новий муніципалітет Бос-ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Семервіль на сайті французького Національного інституту географії
 Семервіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семервіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семервіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер